Sint-Margaritakerk (Lier)
 Sint-Margaritakerk (Margraten)
 Sint-Margaritakerk (Tielen)

Margarita